Rosa Rakousko-Toskánská (Rosa Maria Antonie Roberta Josepha Anna Walburga Carmela Ignazia Rita de Cascia; 22. září 1906, Parsch – 17. září 1983, Friedrichshafen) byla členka toskánské větve Habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně rakouská, princezna toskánská a vévodkyně z Württembergu.

Mládí 
Byla nejmladším dítětem a třetí dcerou arcivévody Petra Ferdinanda Toskánského a jeho manželky princezny Marie Kristýny Bourbonsko-Sicilské. Byla vychovávána se svými třemi sourozenci v Salcburku a ve Vídni. Po skončení 1. světové války její rodina emigrovala do švýcarského Lucernu.

Manželství a děti 
Dne 1. srpna 1928 se v Friedrichshafenu vdala za Filipa Albrechta, vévody z Württembergu syna Albrechta, vévody z Württembergu a arcivévodkyně Markéty Sofie Rakouské. Spolu měli šest dětí:
 Helena Württemberská (29. června 1929 – 22. dubna 2021), ⚭ 1961 markýz Federico Pallavicini
 Ludvík Albrecht Württemberský (23. října 1930 – 6. října 2019), sňatek s baronesou Adelheid von Bodman a podruhé s Angelikou Kiessig
 Alžběta Württemberská (2. února 1933 – 27. ledna 2022), sňatek s princem Antoinem Bourbonsko-Sicilským
 Marie Tereza Württemberská (* 12. listopadu 1934), ⚭ 1957 Henri d'Orléans (14. června 1933 – 21. ledna 2019), rozvod 1984
 Karel Württemberský (1. srpna 1936 – 7. června 2022), ⚭ 1960 Diana Orleánská (* 24. března 1940)
 Maria Antonia Württemberská (1937 – 2004)

Zemřela 17. září 1983 ve Friedrichshafenu.

Tituly a oslovení 
 22. září 1906 - 1. srpna 1928: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Rosa Rakouská, císařská princezna rakouská, královská princezna uherská, česká a toskánská
 1. srpna 1928 - 31. října 1939: Její císařská a královská Výsost princezna Rosa, dědičná vévodkyně Württemberská
 31. října 1939 - 17. dubna 1975: Její císařská a královská Výsost princezna Rosa, vévodkyně Württemberská
 17. dubna 1975 - 17. září 1983: Její císařská a královská Výsost princezna Rosa, vévodkyně vdova Württemberská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Habsbursko-lotrinská dynastie
Württemberkové
Württemberské vévodkyně
Narození 22. září
Narození v roce 1906
Úmrtí 17. září
Úmrtí v roce 1983
Úmrtí ve Friedrichshafenu